Dorothea Lambert Chambers ha battuto in finale Elizabeth Ryan 6-2, 6-1 nel torneo preliminare, ma la detentrice del titolo Suzanne Lenglen ha battuto Dorothea Lambert Chambers 6-3, 6-0 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1920